Gargantilla puede referirse a:

El municipio de Cáceres Gargantilla.
El nombre común de la planta Geranium dissectum.
El nombre común de la planta Lamium amplexicaule.
El nombre común de la planta Stellaria media.
El municipio de Madrid Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago.
La gargantilla''' o choker'', un tipo de collar corto.